Alojzij Zupanc je lahko:

 Alojzij Zupanc (1893 - 1974) - slovenski duhovnik, vzgojitelj, čebelar in zgodovinar
 Alojzij Zupanc (1927 - ) - slovenski generalmajor

Glej tudi 

 Lojze Zupanc (1906 - 1973) - slovenski pisatelj, pesnik, dramatik in publicist